Big Horn (Wyoming)
 Condado de Big Horn
Ou ainda:
 Little Big Horn

Desambiguações de topônimos